Golflengtemultiplexing, of de Engelse benaming Wavelength Division Multiplexing
 Windows Driver Model, een stuurprogrammamodel van Microsoft
 West Des Moines, stad in Iowa, Verenigde Staten
 World Development Movement, vroegere naam voor de Britse organisatie Global Justice Now